Премия Дурига — Бёлера () — научная премия, ежегодно присуждаемая за инновационные исследования в сфере медицины. Названа в честь двух врачей из Форарльберга  и Лоренца Бёлера (Lorenz Böhler).

Премия была учреждена по случаю 25-летия Общества врачей Форарльберга в 1976 году. Награждением этой награды в равной степени поддерживается правительством земли Форарльберг, Обществом врачей и Медицинской ассоциацией Форарльберга.

Лауреаты премии 
 1980 Райнхард Халлер
 1982 Герхард Циммерманн (больница Дорнбирн)
 1984 Вернер Бензер (кардиология, LKH Feldkirch) и д-р. Роланд Хайнцле (травматологическая хирургия, LKH Feldkirch)
 1985 Алоис Ланг (внутренняя медицина, LKH Feldkirch)
 1987 Вольфганг Оберталер (ортопедия, LKH Feldkirch)
 1988 Алоис Ланг (внутренняя медицина, LKH Feldkirch)
 1991 Клаус Херган (Радиология, LKH Feldkirch)
 1993 Герхард Циммерманн (Региональная больница Фельдкирха)
 1995 Герхард Циммерманн (Региональная больница Фельдкирх)
 1998 Герхард Мюллер (Общая хирургия, LKH Feldkirch)
 2003 Гюнтер Хёфле (Региональная больница Фельдкирх)
 2005 Гюнтер Хёфле (Региональная больница Фельдкирха)
 2007 Эмануэль Зитт (нефрология) и Арно Мартин (ортопедия) в региональной больнице Фельдкирх
 2009 Томас Уиндер (внутренняя медицина / онкология) и Томас Марте (внутренняя медицина / эндокринология) в региональной больнице Фельдкирх
 2010 Филипп Рейн (отделение внутренней медицины и кардиологии, региональная больница Фельдкирха)
 2011 Александр Вонбанк (внутренняя медицина, региональная больница Фельдкирха) и Стефан Римл (пластическая хирургия, региональная больница Фельдкирха)
 2012 Майкл Ости (травматологическая хирургия и спортивная травматология, региональная больница Фельдкирха, в сотрудничестве с Клинической функциональной анатомией, Университет Инсбрука)
 2013 Йоханнес Цип (ортопедия, региональная больница Фельдкирха)
 2014 Филипп Рейн (отделение внутренней медицины и кардиологии, региональная больница Фельдкирх)
 2015 Майкл Ости (травматологическая хирургия, региональная больница Фельдкирха)
 2016 Эмануэль Зитт (нефрология, региональная больница Фельдкирха)
 2017 Андреас Бёсль (молекулярная биология, региональная больница Фельдкирх)
 2018 Эмануэль Зитт (нефролог, региональная больница Фельдкирх)
 2019 Андреас Лейхерер (Институт сосудистых исследований и лечения Форарльберга)

Ссылки 
 Durig-Böhler-Preis  bei der Gesellschaft der Ärzte in Vorarlberg

Премии Австрии
Медицинские награды